Der Begriff Fairway bezeichnet

 einen bestimmten Teil einer Spielbahn im Golfsport, siehe Golfplatz#Fairway
 die für Schiffe navigierbare Spur in einem Hafen oder Kanal, siehe Nautik
 den Titel einer Fachzeitschrift aus dem Schifffahrtsbereich, siehe Fairway (Zeitschrift)
 den Namen einer Insel in der Beringstraße, siehe Fairway-Insel
 eine Typenreihe des britischen Taximodells Austin FX4

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fairway (Kansas)
 Fairway (Kentucky)
 Fairway (Maryland)
 Fairway (Pennsylvania)
 Fairway Acres (North Carolina)
 Fairway Hills (Maryland)
 Fairway Hills (North Carolina)
 Fairway Oaks (Georgia)

in Südafrika:
 Fairway (Südafrika)

Sonstiges:
 Fairway (Pferd) (1925–1946), britisches Vollblut-Rennpferd und Zuchthengst
 Fairway Patch, Untiefe an der Küste Südgeorgiens im Südatlantik
 Fairway Rock, Insel in der Beringstraße
 Fairway Rock (Südgeorgien), Rifffelsen vor der Küste Südgeorgiens im Südatlantik